

События 
 1 января — Альбрехт II становится королём Венгрии.
 1438—1439 — Король Венгрии Альбрехт Австрийский. Начало нового наступления турок на Венгрию.
 1438—1481 — Король Португалии Альфонс V (1432—1481).
 Золотоордынский хан Улу-Мухаммед основал Казанское ханство.
 В Шахрисабзе Улугбек приказал построить мавзолей Гумбази-Сейидан в благодарность сейидам за помощь, которую они оказали Тамерлану в борьбе с монгольскими ханами.
 1438—1439 — Император Священной Римской империи Альбрехт II Австрийский (1397—1439).
 1438—1463 — Девятый правитель инков Пачакутек Юпанки. Возвышение инков. Присоединение областей от озера Титикака до озера Хунин.
 1438—1445 — Ферраро-Флорентийский собор. Рассмотрение вопроса об унии западных и восточных церквей. Принят догмат о чистилище

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1438 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1438 году
 Преподобный Игнатий, архимандрит Киево-Печерской лавры

См. также